1 steht für:
 1, das Jahr 1 nach Christus
 1 v. Chr., das Jahr 1 vor Christus
 1 (Album), Kompilationsalbum der Beatles (2000)

Eins steht für:
 Eins, natürliche Zahl
 „Sehr gut“ als (Hoch-)Schulnote
 Eins, Film von Peter Schamoni (1971)
 Eins (Versroman) der irischen Schriftstellerin Sarah Crossan (2015)
 Eins Energie in Sachsen, früher Stadtwerke Chemnitz
 E.I.N.S., Musikalbum der Böhsen Onkelz (1996)

Personen:
 Mark Eins (geb. Mark Christiansen; * 1956), deutscher Musiker, Maler und Schauspieler

Siehe auch:

 AINS
 EIN